Erts (Andorra), een dorp in de Andorrese parochie La Massana
Erts (mineraal), mineraal dat metaal bevat
 ERTS, de Evangelische Radio- en Televisie Stichting